Pierre Lucas peut désigner :

 Pierre Lucas (sculpteur) (1692-1752), sculpteur français actif à Toulouse ;
 Pierre Lucas (homme politique, 1763-1850), magistrat et homme politique français ;
 Pierre Lucas (homme politique, 1928), député français ;
 Pierre Lucas (rugby à XV) (1997-), joueur français de rugby à XV ; 
 Pierre Lucas (écrivain), pseudonyme collectif des auteurs de la série Police des mœurs.